Tjerni vrch (bulgariska: Черни връх) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Vltjedrm och regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Tjerni vrch består till största delen av jordbruksmark. Runt Tjerni vrch är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Montana (region)